Ливчицы — название населённых пунктов:

Украина 
 Ливчицы — село во Львовском районе Львовской области.
 Ливчицы — село в Стрыйском районе Львовской области.